Боготол — топоним.

Россия 
Боготол — город в Красноярском крае.
Боготол — село в Красноярском крае, расположено в 3 километрах от города Боготол.
Боготол — железнодорожная станция, расположенная в Красноярском крае.